Plastanoxus är ett släkte av steklar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1905. Plastanoxus ingår i familjen dvärggaddsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärggaddsteklar
Plastanoxus